Імаї () — японське прізвище.

Відомі носії 
 Імаї Жуліана — бразильська модель.
 Імаї Нобуко — японська альтистка.
 Імаї Тадасі — японський кінорежисер.
 Імаї Хісасі — японський гітарист, композитор, засновник японської рок-групи BUCK-TICK.